Дезин — фамилия. Известные носители:

 Дезин, Алексей Алексеевич (1923—2008) — советский и российский математик.
 Дезин, Андрей Петрович фон — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 1534; 26 ноября 1803.
 Дезин, Вилим Петрович фон (1740—1826) — Георгиевский кавалер; вице-адмирал; № 997; 26 ноября 1792.
 Дезин, Мартын Петрович фон (1738—1827) — Георгиевский кавалер; адмирал; № 1387; 26 ноября 1802.
 Дезин, Пётр Петрович фон (? — 1841) — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5036; 3 декабря 1834.